Иван Матвеевич Краснощёков ( — , Бомбель (около Гельсингфорса), Финляндия) — бригадир Донского войска, герой русско—шведской войны 1741—1743 годов.

Биография 
Родился около 1672 года.

Ещё в молодости прославился как отважный «гулебщик», то есть охотник до набегов с Дона на соседние земли татар, ногайцев и закубанских горцев в поисках добычи, опасных приключений и славы. Казачьи предания передают потомству о подвиге-единоборстве Краснощёкова с черкесским богатырем Овчаром, которого он убил и, завладев его конём, развел на Дону «овчарскую» породу лошадей.

В должности походного атамана участвовал в Персидском походе, во время которого разгромил армию Оттемишского султана.

В 1723 году после смерти войскового атамана Василия Фролова был избран войсковым кругом атаманом Донского войска. Однако, так как находился под судом из-за зверств его войск во время Персидского похода, его кандидатура не была утверждена Петром I и атаманом был назначен Лопатин.

В 1726 году был войсковым старшиной.

В 1729 году был походным атаманом. Участвовал в осаде Азова.

В 1736 году вел переговоры с некрасовцами, но не успел склонить их к возвращению в Россию.

Вместе с другим видным донским атаманом того времени, Данилом Ефремовым, был почти постоянно при известном калмыцком хане Дондук-Омбо и пользовался его особенным расположением и доверием. Вместе с Дондук-Омбо привел в покорность России нескольких кубанских владельцев.

В 1740 году первым из донских казаков был пожалован чином бригадира.

Смерть  
В звании бригадира принял участие в войне со шведами и 12 августа 1742 года погиб близ Гельсингфорса.

О смерти его участник этой войны рассказывает так:

Обстоятельства смерти Краснощёкова рассказываются различно: шведы утверждали, что майор Шуман загнал его в болото и уже раненного тремя сабельными ударами и завязшего с людьми в трясине приказал застрелить; по другой версии, Краснощёков был просто убит в этой схватке, а по третьей — будто шведы взяли его в плен живого и содрали с него кожу.

Гибель Краснощёкова шведы торжествовали как победу. Об этом свидетельствует запись, найденная в одном финском псалтыре:

По просьбе фельдмаршала Ласси шведы выдали тело Краснощёкова, и оно было похоронено в Черкасске.

Семья 
Сын: Краснощёков, Фёдор Иванович — командовал донскими казаками в ходе Семилетней войны.

Жена: Евдокия Федоровна Краснощекова (Колокотрони) 1675-1735гг.

Литература 
 К. К. Абаза. Казаки
 А. Н. Пивоваров. Дон. казаки. СПб., 1909
 А. М. Савельев. 300-летие войска Донского. «Рус. Арх.». 1877 г. Т. II
 «Костром. Старина». Вып. IV, Записки сержанта Саввы Пархомова с 1735 по 1744 г.
 Аваков П. А. Элита Войска Донского в 1738 г.: борьба за войсковую насеку: Данила Ефремович Ефремов и Иван Матвеевич Краснощёков // Донской временник. Год 2013-й: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993-2014.

Источник 
 
 

Бригадиры (Российская империя)
Атаманы Донского казачьего войска
Участники Северной войны
Участники Русско-шведской войны 1741—1743
Участники Русско-персидской войны 1722—1723
Донские казаки